Guirous peut désigner :
 Dominique Guirous (1963-), danseuse et écrivaine française ;
 Lydia Guirous (1984-), femme politique française.